Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1996/1997 прошло с 23 ноября 1996 по 7 марта 1997 года. 23 команды были разделены на 3 группы.

Первая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. К сожалению, результаты в этой таблице изобилуют большими неточностями, результаты матчей «Металлург» (Боровичи) − «Красная заря» (Санкт-Петербург) вообще выпали при наборе. Результаты матчей «Металлург» (Боровичи) − «Красная заря» (Санкт-Петербург) и данные по забитым и пропущенным мячам команды «Красная заря» (Санкт-Петербург) приведены по данным сайта ХК "Боровичи" .
 С «Машиностроителя» и «Старта» за неявки было снято по 6 очков.
 «Красная заря» (Санкт-Петербург) не провела ни одного матча на выезде. За неявки с неё было снято 42 очка, и решением ФХРМ команда была переведена на последнее место.

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 С «Торпедо» за неявки было снято 6 очков, со «Спартака» и «Лесохимика» − по 12 очков, с «Енисея» − 2 − 18 очков, с «Энергии» − 30 очков, и с «Металлурга» − 36 очков

Третья группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 С «Урожая» за неявки было снято 6 очков.

Финал
В финале, прошедшем в Ленинск-Кузнецком со 2 по 7 марта 1997 года, должны были участвовать по три лучшие команды из первой и второй групп, а также победитель третьей группы. Однако «Нефтяник» отказался от участия в турнире.  Участники финала оспаривали два места в высшей лиге, которые достались «Спартаку» (Новосибирск) и «Шахтеру» (Ленинск-Кузнецкий).

 «Спартак» (Новосибирск) (20 игроков): Андрей Блинов (19), Олег Синницын (18) — Олег Агеев (19; 39), Андрей Андреенко (19; 4), Алексей Бабушкин (19; 7), Андрей Васильев (19; 1), Владислав Дегальцев (19; 2), Алексей Попов (19; 0), Александр Рилль (19; 9), Виталий Суходолец (19; 13), Сергей Фоминых (19; 5), Евгений Кукс (17; 37), Алексей Петров (15; 0), Николай Грохов (15; 8), Дмитрий Коропоткин (14; 12), Андрей Кунин (14; 3), Борис Целищев (14; 6), Александр Зимарев (7; 2), Вячеслав Варновский (2; 1), Константин Лазарев (1; 0). Главный тренер − С. Н. Ефимов.
 «Шахтер» (Ленинск-Кузнецкий) (22 игрока): Д. Вилкин (23), А. Кривощеков (20) — С. Васильев (25; 0), А. Горский (25; 0), М. Сергеев (25; 0), А. Сюткин (25; 29), А. Федоров (25; 0), Д. Федоров (25; 11), Д. Чуркин (25; 45), Е. Трунев (24; 14), Д. Приезжих (23; 4), П. Тетерин (23; 2), В. Ракевич (21; 8), Е. Рябоконев (21; 21), А. Юрин (20; 9), А. Зыкин (13; 1), А. Никульшин (13; 0), Д. Царев (13; 9), Д. Каретин (6; 0), В. Попов (4; 0), А. Трифоненков (4; 0), М. Царев (4; 0). Главный тренер − А.А. Веденеев.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1996/1997

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1996 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1996 году
1997 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1997 году